Armistead ist der Familienname folgender Personen:

 George Armistead (1780–1818), US-amerikanischer Offizier
 James Armistead (1748?–1830?), US-amerikanischer Sklave 
 Lewis Addison Armistead (1817–1863), US-amerikanischer Brigadegeneral der Konföderierten
 Walker Keith Armistead (1785–1845), US-amerikanischer Absolvent der Military Academy

Armistead ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Armistead (Kalifornien), im Kern County
 Armistead (Bienville Parish, Louisiana)
 Armistead (Red River Parish, Louisiana)
 Armistead (Mississippi), im Coahoma County
 Armistead Forest, Stadtteil von Portsmouth, Virginia
 Armistead Gardens, Stadtteil von Baltimore, Maryland
 Armistead Heights, Stadtteil von Hampton, Virginia
 Armistead Homes, Stadtteil von Baltimore, Maryland
 Armistead Manor, im Hillsborough County, Florida

Andere:
 Armistead Branch, Fließgewässer im Bienville Parish, Louisiana
 Armistead Monument, Park im Baltimore County, Maryland
 Armisteads Mine, Mine im Tuscaloosa County, Alabama

Siehe auch:
 Armitstead